Tiedra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tiedra (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Tiedra (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar